Schlossplatz w Berlinie
 Schlossplatz w Stuttgarcie
 Plac Wolności we Wrocławiu